1100, het jaar 1100
1100 (getal), het getal 1100
NS 1100 (elektrische locomotief), een elektrische locomotief die tussen 1950 en 1999 werd ingezet door de Nederlandse Spoorwegen